Stewart kan syfta på:

 Stewart – ett namn samt personer med namnet
 Stewart (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Stewart (släkt) – en adelssläkt
 Stewart Grand Prix – ett formel 1-stall

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Stewart, 
 Mount Stewart, Antarktis, berg,

Kanada 

 Stewart, Kanada, ort, British Columbia, Regional District of Kitimat-Stikine,

Kuba 

 Venezuela (ort), Provincia de Ciego de Ávila,

USA 

 Stewart, Ohio – ort, Ohio, Athens County, 
 Stewart, Minnesota – ort, Minnesota, McLeod County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar